Oberle est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Bruno Oberle (né en 1955), biologiste et environnementaliste suisse
 (1886-1955), joueur allemand de football olympique
 (1929-2010), homme politique américain du Wisconsin
 (1869-1943), actrice de scène américaine
Frank Oberle (père) (né en 1932), homme politique canadien en Colombie-Britannique
 (né en 1957), homme politique canadien en Alberta

Voir aussi

Homonymie de patronyme